Santa Cecília (Paraíba), municipio dello stato brasiliano della Paraíba
Santa Cecília (Santa Catarina), municipio dello stato brasiliano di Santa Catarina
Santa Cecília do Sul, municipio dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul
Santa Cecília de Voltregà, comune spagnolo